Евролига 1997/98 — сорок первый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Барселоне 23 апреля. Титул сильнейшего впервые завоевал итальянский «Киндер».

1-й групповой этап

Группа А

Группа Б

Группа Ц

Группа Д

2-й групповой этап

Группа Е

Группа Ф

Группа Ж

Группа Ш

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
1997 год в баскетболе
1998 год в баскетболе